

Patronyme 

 Angela Haynes (née en 1984), joueuse américaine de tennis ;
 Betsy Haynes (née en 1937), romancière américaine ;
 Billy Haynes (née en 1953), ancien catcheur américain ;
 Bruce Haynes (1942-2011), musicien et musicologue américan-canadien ;
 Colton Haynes (né en 1988), acteur et mannequin américain ;
 Daniel L. Haynes (1889-1954), acteur et chanteur américain ;
 Danny Haynes (né en 1988), footballeur anglais
 Diana Haynes (née en 1982), joueuse de squash sud-africaine ;
 Elwood Haynes (1857-1925), inventeur, métallurgiste, pionnier de l'automobile, entrepreneur et industriel américain
 George Edmund Haynes (1880 - 1960), chercheur en sociologie et un fonctionnaire fédéral américain ;
 Inez Haynes Irwin (1873-1970), écrivaine et féministe américaine ;
 Jim Haynes (1933-2021), journaliste et écrivain américain ;
 Johnny Haynes (1934 – 2005), footballeur anglais ;
 Hamish Haynes (né en 1974), coureur cycliste britannique ;
 Julian Haynes Steward (1902-1972), anthropologue américain ;
 Lloyd Haynes (1934 – 1986), acteur américain ;
 Marques Haynes (1926 – 2015), joueur américain de basket-ball ;
 Marquez Haynes (né en 1986), joueur américano-géorgien de basket-ball ;
 Michael Haynes (1957-2017), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Mike Haynes (né en 1953), ancien joueur américain de football américain ;
 
 Richard Haynes (né en 1983), clarinettiste australien ;
 Prince Roland Haynes, saxophoniste, clarinettiste et flûtiste de jazz américain ;
 Roy Haynes (né en 1925), batteur américain de jazz ;
 Todd Haynes (né en 1961), réalisateur, scénariste et producteur américain de films indépendants ;
 Warren Haynes (né en 1960), guitariste et chanteur américain ;
 William S. Haynes (1864–1939), facteur d'instrument américain.

Toponyme

Haynes, un village et une paroisse civile du Central Bedfordshire.

Haynes, un hameau du Comté de Lacombe situé dans la province d'Alberta.

Haynes, un village de l’Arkansas ;
 Haynes, une communauté non incorporée du comté d'Autauga, dans l'État de l'Alabama ;
 Haynes, une ville du Dakota du Nord.

Hydronyme 
 Hayne, une rivière de Belgique et du Nord de la France.

Autre 
 Éditions Haynes, maison d’édition anglaise qui publie des manuels de réparation pour automobiles et autres véhicules ainsi que des livres sur l’automobile
 Haynes Automobile Company, un constructeur automobile américain entre 1905 et 1924
 Haynes International, entreprise métallurgique
 Manuels Haynes, manuels pratiques, principalement d'entretien et de réparation automobiles.

Voir aussi 
 
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais